«Mariano Sánchez» - conjunto del nombre propio Mariano y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Personajes 
 Mariano Sánchez Fontecilla (1840-1914), abogado, diplomático y político chileno;
 Mariano Sánchez Martínez (1978-), futbolista español;
 Mariano Sánchez Soler (1954-), escritor y periodista español;
 Mariano Sánchez de Loria (1774-1842), abogado, político y posteriormente sacerdote boliviano;
 Mariano Sánchez (1978), extenista mexicano.